Будзило́вич () — белорусская фамилия. Известные носители:

 Будзилович, Владимир Александрович (1889—1917) — российский военный авиатор.
 Будзилович, Игнатий Мартынович (1841—1863) — российский офицер, участник Польского восстания 1863 года.
 Будзилович, Николай Николаевич — председатель Белорусского национального совета в Комитете освобождения народов России.

Примечания